Husvik kan syfta på:
 Husvik, Ven – ort på ön Ven i Öresund, Landskrona kommun, Skåne
 Husvik, Brännö – ort på ön Brännö utanför Göteborg, Västra Götaland
 Husvik, Tønsberg – ort i Tønsberg kommun, Velsfold fylke, Norge
 Husvik, Sydgeorgien – tidigare valstation i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna